Fluck ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Fluck (1935–2013), deutscher Pädagoge
 Ekkehard Fluck (1931–2021), deutscher Chemiker
 Hans-Rüdiger Fluck (* 1941), deutscher Sprachwissenschaftler
 Jakob Fluck (1810–1864), deutscher katholischer Theologe 
 Jürgen Fluck (* 1955), deutscher Lobbyist, Justiziar bei der BASF SE und Rechtswissenschaftler
 Manfred Fluck (* 1940), deutscher Politiker (SPD) und Landrat
 Martina Fluck (* 1963), deutsche Autorin und Regisseurin
 Winfried Fluck (* 1944), deutscher Amerikanist